Simpang Sari (Babat Toman), een plaats in Indonesië
Simpang Sari (Sumber Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing